Il singolare  del Monte Carlo Rolex Masters 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo dal era Rafael Nadal ma è stato sconfitto in finale da Novak Đoković per 6-2, 7-61.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (campione)
  Andy Murray (terzo turno)
  Rafael Nadal (finale)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (semifinale)
  Richard Gasquet (quarti di finale)
  Janko Tipsarević (secondo turno)

  Marin Čilić (terzo turno)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Gilles Simon (primo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
  Juan Mónaco (terzo turno)
  Andreas Seppi (primo turno) 
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)

Qualificati 

  Albert Ramos (secondo turno)
  Pablo Andújar (secondo turno)
  Victor Hănescu (primo turno)
  Daniel Brands (primo turno)

  Jesse Huta Galung (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
  Albert Montañés (primo turno)

Wildcard 

  Benjamin Balleret (primo turno)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)

  John Isner (primo turno)
  Gaël Monfils (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ATP World Tour 2013
Monte Carlo Masters 2013